

События

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В 1 луне умер цзюйский князь Чжу.
 Летом вэйский сановник Сунь Линь-фу вернулся из Цзинь в Вэй.
 Осенью луский сановник Шусунь Цяо-жу отправился в Ци встречать невесту князя. В 9 луне он вместе с княгиней Цзян приехал из Ци.
 Осенью чжэнский полководец гун-цзы Си вёл войну с Сюй, завершившуюся миром.
 В 10 луне, в день гэн-инь умер князь Вэй Дин-гун (Цзан), ему наследовал сын Кань (Сянь-гун, эры правления 576—559 и 546—544).
 В 10 луне умер князь Цинь Хуань-гун (жил во дворце Тайцинь в Юн, похоронен к северу от Илицю), ему наследовал сын Хоу (Цзин-гун, эра правления 576—537).

См. также

Примечания